Śliwice (gemeente)
 Śliwice (Koejavië-Pommeren)
 Śliwice (Opole)